Els Guti (poble) foren un poble assentat a l'est del riu Tigris.
 Antoni Gutiérrez Díaz, més conegut com a Guti o El Guti va ser un destacat dirigent del PSUC i d'ICV.
 José María Gutiérrez Hernández, conegut com a Guti és un exjugador de futbol madrileny.
 Guti (Ucraïna), vila de la província de Khàrkiv, a Ucraïna